Името Долно Ново село носят три села:

в България:
 Долно Ново село, област София
 Долно Ново село, област Стара Загора

в Сърбия
 Долно Ново село, Община Буяновац